I1 eller I 1 eller I-1 kan syfta på:

 I 1 – ett svenskt regemente 1816–2000, se Svea livgarde
 Haplogrupp I1 (Y-DNA) – en haplogrupp med störst genetiskt koncentration i området runt Skandinavien.
 I1 – benämning för den första reaktorn vid Ignalina kärnkraftverk